Zjednoczona Lewica Europejska – Nordycka Zielona Lewica (ang. European United Left – Nordic Green Left, ZLE/NZ, GUE/NGL) – frakcja polityczna w Parlamencie Europejskim grupująca partie socjalistyczne, komunistyczne oraz ekosocjalistyczne.

Członkowie GUE/NGL należą do dwóch partii europejskich: Europejskiej Partii Lewicy oraz Sojuszu Nordyckiej Zielonej Lewicy.

Przewodniczący frakcji 
 Alonso Puerta (IV kadencja, 1994–1999)
 Francis Wurtz (V i VI kadencja, 1999–2009)
 Lothar Bisky (VII kadencja, 2009–2012)
 Gabriele Zimmer (VII i VIII kadencja, od 2012–2019)
 Manon Aubry i Martin Schirdewan (IX kadencja, od 2019)

Partie członkowskie 
 Cypr: Postępowa Partia Ludzi Pracy
 Czechy: Komunistyczna Partia Czech i Moraw
 Dania: Ruch Ludowy przeciw UE
 Finlandia: Sojusz Lewicy
 Francja: Front Lewicy
 Grecja: Syriza
 Hiszpania:
 Zjednoczona Lewica
 Podemos
 EH Bildu
 Holandia:
 Partia Socjalistyczna
 Partia na rzecz Zwierząt
 Irlandia: Sinn Féin
 Niemcy:
 Lewica
 Partia Ochrony Zwierząt
 Portugalia:
 Portugalska Partia Komunistyczna
 Blok Lewicy
 Szwecja: Partia Lewicy
 Włochy: Inna Europa z Tsiprasem

Zobacz też 
 Skład grupy politycznej ZLE/NZL w Parlamencie Europejskim VII kadencji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ZLE/NZL

Grupy w Parlamencie Europejskim